Сыга — топоним в Удмуртии:

 Сыга — река в Кезском районе, левый приток реки Пызеп.
 Сыга — река в Глазовском районе, левый приток реки Чепца.
 Малая Сыга — река в Глазовском районе.
 Сыга — деревня в Юкаменском районе.
 Сыга — микрорайон города Глазова.
 Сыга I — деревня в Кезском районе.
 Сыга II — деревня в Кезском районе.
 Сыга III — деревня в Кезском районе.